Chang steht für:
 Chang (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Chang (Bier), Biermarke aus Thailand
 Changbier, tibetische Biersorte
 Chang Arena, Fußballstadion in Thailand
 Chang (auch Chhaang), tibetisches Gerstenbier (siehe Tibetische Küche)
 Chang, Achterbahn in den USA, siehe Green Lantern (Six Flags Great Adventure)
 Chang (Film), Dokumentarfilm von 1927 über einen armen Bauern in Siam
 Chang (Sprache), in Indien gesprochene zur tibeto-birmanischen Familie gehörige Sprache
 Chang, siehe Tschang (Harfe), historische persische Winkelharfe
 (2051) Chang, nach Yu-che Chang (1902–1986) benannter Asteroid
 Chang Peak, Vulkangipfel im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Chang International Circuit, Rennstrecke in Thailand
 Chang ist thailändisch für Elefant

Siehe auch:
 Tschang
 Zhang